Il Collio Goriziano Cabernet Sauvignon riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
È un vino fermo di color rubino con riflessi granato e con un odore tipicamente gradevole e intenso, il sapore è rotondo armonico e asciutto.
La gradazione alcolica minima è di 12 gradi e l'affinamento deve essere come minimo di 3 anni, ma molto spesso arrivano dai 4 ai 5 anni dall'imbottigliamento.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Questo vino è consigliato con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon